Сезон КХЛ 2014/2015 — 7-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В турнире принимали участие 28 команд из 7 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Финляндии, Хорватии и Словакии. Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2014 года матчем на Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» (Магнитогорск) и действующим обладателем Кубка Континента «Динамо» (Москва) и завершился 24 февраля 2015 года. Плей-офф прошёл с 27 февраля по 19 апреля 2015 года.

По итогам регулярного чемпионата были определены призёры чемпионата России: чемпионом страны стал ЦСКА (Москва), обладателем серебряных медалей — СКА, бронзовых — «Динамо» (Москва).

Дебютантами турнира стали команды «Сочи» и «Йокерит». Впервые с 2010 года в турнире принимал участие хоккейный клуб «Лада».

Обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории стал СКА, обыгравший в финале «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии.

События межсезонья

Драфт 2014 

Драфт прошёл 7 и 8 мая 2014 года в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В первый день состоялся традиционный матч юниоров драфта 2014, в котором команда Востока переиграла команду Запада со счётом 6:2. Во второй день состоялась церемония драфта. В общей сложности в пяти раундах драфта было выбрано 206 юниоров. Первым номером драфта стал центральный нападающий, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов, выбранный клубом «Металлург» (Новокузнецк).

Предсезонные турниры с участием команд КХЛ

Кубок Президента Республики Казахстан

Кубок Губернатора Нижегородской области

Steel Cup

Турнир Хямеэнлинна

Hockeyades de la Vallee de Joux

Кубок Республики Башкортостан

Турнир памяти Руслана Салея

Gaubodenvolksfest-Cup

Кубок «Латвийской Железной Дороги»

Coupe des Bains

Турнир памяти Виктора Блинова

Турнир имени Пучкова Н.Г.

XXIII Мемориал имени И.Х. Ромазана

Турнир «Каменный цветок»

Кубок мэра г. Москвы

Клубы

Тренеры и капитаны

Регулярный чемпионат

Кубок Открытия 
В связи с тем, что финалист прошлого чемпионата пражский «Лев» отказался от участия в сезоне 2014/2015, действующий чемпион магнитогорский «Металлург» в матче Кубка Открытия принимал обладателя Кубка Континента 2014 — московское «Динамо». Хозяева победили 6:1.

Матч звёзд 

Матч звёзд КХЛ 2015 года прошёл 24—25 января в Сочи. В игре со счётом 18:16 победила команда Востока.

Турнирное положение команд

Лучшие игроки по неделям

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Плей-офф 

Кубок Надежды, в котором ранее принимали участие клубы, не сумевшие пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, в сезоне 2014/2015 отменён по экономическим причинам.

Лучшие игроки по раундам плей-офф

Достижения

Сентябрь 
 3 сентября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Данис Зарипов сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах.
 8 сентября нападающий ХК «Ак Барс» Михаил Варнаков сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах.
 13 сентября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин набрал 400-е очко в регулярных чемпионатах.
 23 сентября нападающий ХК ЦСКА Александр Радулов сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах.
 24 сентября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Данис Зарипов набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах.
 30 сентября защитник ХК «Ак Барс» Илья Никулин забросил 100-ю шайбу в чемпионатах России.
 30 сентября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин сыграл 100-й матч в качестве капитана клуба.

Октябрь 
 5 октября главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов провёл 800-й матч в чемпионатах России в качестве наставника.
 6 октября нападающий ХК «Торпедо» Войтек Вольски установил рекорд КХЛ, сделав хет-трик в матче с ХК «Сибирь» за 1 минуту 46 секунд.
 12 октября защитник ХК «Динамо» (Москва) Константин Горовиков провёл 900-й матч в чемпионатах России.
 13 октября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Данис Зарипов провёл 900-й матч в чемпионатах России.
 14 октября нападающий ХК «Атлант» Игорь Радулов забросил 100-ю шайбу в чемпионатах России.

Ноябрь 
 12 ноября нападающий ХК «Ак Барс» Александр Свитов провёл 500-ю игру в чемпионатах России.
 12 ноября защитник  ХК «Ак Барс» Константин Корнеев провёл 400-ю игру в КХЛ.
 16 ноября нападающий ХК ЦСКА Александр Радулов набрал 400-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
 24 ноября вратарь ХК «Авангард» Константин Барулин провёл 400 матчей в чемпионатах России.
 24 ноября нападающий ХК «Трактор» Антон Глинкин провёл 350-ю игру в КХЛ.
 25 ноября защитник ХК «Локомотив» Илья Горохов провёл 900 матчей в чемпионатах России.
 27 ноября защитник ХК «Локомотив» Алексей Васильев провёл 900 матчей в чемпионатах России.
 27 ноября нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин набрал 500-е очко в матчах КХЛ.
 29 ноября нападающий ХК ЦСКА Игорь Григоренко забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

Декабрь 
 8 декабря нападающий ХК ЦСКА Владимир Жарков установил рекорд КХЛ, отыграв 32 матча подряд без отрицательного показателя полезности.
 14 декабря нападающий ХК «Локомотив» Джефф Платт набрал 200-е очко в матчах КХЛ.
 24 декабря вратарь ХК «Металлург» (Магнитогорск) Василий Кошечкин сыграл 50-й «сухой» матч в КХЛ.
 24 декабря нападающий ХК «Авангард» Александр Пережогин забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России.
 28 декабря нападающий ХК «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин забросил 200-ю шайбу в КХЛ.

Январь 
 21 января защитник ХК «Салават Юлаев» Кирилл Кольцов набрал 376 очков в чемпионатах России, став самым результативным защитником отечественного хоккея и обойдя по этому показателю Вячеслава Фетисова.

Февраль 
 6 февраля защитник ХК «Сочи» Райан Уитни установил рекорд КХЛ по показателю полезности («+7»).
 11 февраля нападающий ХК ЦСКА Игорь Григоренко набрал 200-е очко в регулярных сезонах КХЛ.
 11 февраля ХК ЦСКА одержал самую крупную победу в истории лиги (12:0), а также установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном матче (12).
 18 февраля нападающий ХК «Йокерит» Стив Мозес установил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб (36).
 22 февраля нападающий ХК «Нефтехимик» Мэтт Андерсон установил рекорд по количеству проведённых матчей в регулярном сезоне (62).
 24 февраля ХК ЦСКА установил рекорд КХЛ по количеству выигранных матчей в регулярном чемпионате (48), количеству проигранных матчей (11) и пропущенных шайб (98).

Итоговое положение команд

Призёры чемпионата России по хоккею

Церемония вручения призов КХЛ 
Трофеи КХЛ вручались на Церемонии вручения призов КХЛ в отеле Ритц-Карлтон Москва 21 мая.

Командные

Индивидуальные

Медали призёрам чемпионата КХЛ 
По итогам чемпионата призёры получат медали. Впервые для медалей чемпионата КХЛ была применена цветная мозаика по металлу. Поверхность покрыта защитным лаком с содержанием нанокерамики. Диаметр каждой медали в точности соответствует международному стандарту шайбы и составляет 7,62 см. На аверсе медали размещено стилизованное изображение хоккеиста, на реверсе — эмблема Континентальной хоккейной лиги. По окружности аверса — название чемпионата на русском и английском языках и сезон — 2014/2015.

Всего будет изготовлено порядка 200 медалей: командные комплекты бронзовых, серебряных и золотых медалей. Основа медали — бронза; серебряные и золотые — с покрытием соответствующих металлов. Масса каждой медали — около 320 граммов. Торжественная церемония вручения наград состоится в апреле по итогам плей-офф
.

См. также 
 Чемпионат МХЛ в сезоне 2014/2015
 ВХЛ в сезоне 2014/2015
 Первенство МХЛ в сезоне 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги

2014 год в хоккее
2015 год в хоккее